Meguro steht für:

 einen der 23 Stadtbezirke Tokios, siehe Meguro
 Meguro (Fluss), einen Fluss auf der japanischen Insel Shikoku

Meguro ist der Familienname folgender Personen:

 Hironao Meguro (* 1973), japanischer Biathlet
 Kanae Meguro (* 1978), japanische Biathletin
 Moe Meguro (* 1984), japanische Curlerin